Ernest Lacan (1828-1879)
 Jacques Lacan (1901-1981), psychiatre et psychanalyste français
 Séminaires de Jacques Lacan
 Stade du miroir pour Jacques Lacan
 Quartier Lacan, un film documentaire d'Emil Weiss
 Marc-François Lacan, frère de Jacques Lacan, bénédictin, coauteur du Vocabulaire de théologie biblique
 Pierre Lacan, acteur, scénariste et réalisateur français.
 Judith Bataille, fille de Jacques Lacan.
 Fabrice Roger-Lacan, un scénariste et dramaturge français; le fils de Caroline Roger, la fille aînée de Jacques Lacan.
 Patrick Lacan, un dessinateur et scénariste de bande dessinée français.

Voir aussi
Associations lacaniennes de psychanalyse (France)